

Seedning

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Collector Swedish Open Women 2009